|-
| 145001 - ||  || 11 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145002 - ||  || 11 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145003 - ||  || 13 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145004 - ||  || 13 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145005 - ||  || 4 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145006 - ||  || 7 martie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145007 - ||  || 10 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145008 - ||  || 11 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145009 - ||  || 12 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145010 - ||  || 4 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145011 - ||  || 10 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145012 - ||  || 10 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145013 - ||  || 11 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145014 - ||  || 11 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145015 - ||  || 11 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145016 - ||  || 11 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145017 - ||  || 12 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145018 - ||  || 12 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145019 - ||  || 14 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145020 - ||  || 10 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145021 - ||  || 11 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145022 - ||  || 11 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145023 - ||  || 11 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145024 - ||  || 12 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145025 - ||  || 13 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145026 - ||  || 13 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145027 - ||  || 13 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145028 - ||  || 14 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145029 - ||  || 15 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145030 - ||  || 13 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145031 - ||  || 11 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145032 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145033 - ||  || 8 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145034 - ||  || 9 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145035 - ||  || 10 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145036 - ||  || 10 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145037 - ||  || 10 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145038 - ||  || 12 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145039 - ||  || 10 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145040 - ||  || 18 martie 2005 ||  || 
|-
| 145041 - ||  || 31 martie 2005 ||  || 
|-
| 145042 - ||  || 30 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145043 - ||  || 31 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145044 - ||  || 31 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145045 - ||  || 30 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145046 - ||  || 1 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145047 - ||  || 1 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145048 - ||  || 1 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145049 - ||  || 1 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145050 - ||  || 1 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145051 - ||  || 1 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145052 - ||  || 1 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145053 - ||  || 1 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145054 - ||  || 1 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145055 - ||  || 1 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145056 - ||  || 1 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145057 - ||  || 1 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145058 - ||  || 2 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145059 - ||  || 2 aprilie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145060 - ||  || 2 aprilie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145061 - ||  || 3 aprilie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145062 Hashikami ||  || 4 aprilie 2005 ||  || K. Endate
|-
| 145063 - ||  || 1 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145064 - ||  || 1 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145065 - ||  || 2 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145066 - ||  || 2 aprilie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145067 - ||  || 3 aprilie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145068 - ||  || 4 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145069 - ||  || 4 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145070 - ||  || 4 aprilie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145071 - ||  || 4 aprilie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145072 - ||  || 4 aprilie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145073 - ||  || 4 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145074 - ||  || 5 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145075 - ||  || 6 aprilie 2005 ||  || 
|-
| 145076 - ||  || 2 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145077 - ||  || 3 aprilie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145078 - ||  || 4 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145079 - ||  || 5 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145080 - ||  || 5 aprilie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145081 - ||  || 5 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145082 - ||  || 5 aprilie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145083 - ||  || 2 aprilie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145084 - ||  || 2 aprilie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145085 - ||  || 4 aprilie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145086 - ||  || 4 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145087 - ||  || 5 aprilie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145088 - ||  || 5 aprilie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145089 - ||  || 5 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145090 - ||  || 9 aprilie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145091 - ||  || 2 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145092 - ||  || 2 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145093 - ||  || 4 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145094 - ||  || 4 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145095 - ||  || 4 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145096 - ||  || 5 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145097 - ||  || 5 aprilie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145098 - ||  || 4 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145099 - ||  || 5 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145100 - ||  || 5 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-